Le terme lignage peut désigner :
 en généalogie, le lignage désigne un groupe de parents, formé d'ascendants et de collatéraux, dont les membres se considèrent comme descendants unilinéaires d'un ancêtre commun. Son synonyme est la parentèle ou parenté.
 le lignage est un cépage noir de la vallée de la Loire nommé aussi sucrin.
 On parle aussi de lignage d'une pompe pour désigner l'action d'assemblage de la partie moteur avec la partie pompe.
 Désigne également la réalisation d'un marquage routier (lignes blanches ou jaunes).

en:Lineage